Cryphaea kan syfta på:

 Cryphaea (djur) – ett släkte fjärilar
 Cryphaea (växter) – ett släkte av växter